Алмалинский сельский округ:
 Алмалинский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Алмалинский сельский округ (Атырауская область) — сельский округ в Атырауской области.
 Алмалинский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Алмалинский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Алмалинский сельский округ (Южно-Казахстанская область) — сельский округ в Южно-Казахстанской области.